Кафу:

 Кафу (род. 1970) — бразильский футболист, двукратный чемпион мира.
 Кафу, Жонатан (род. 1991) — бразильский футболист.
 Кафу — река в Уганде.
 Кафу — река в Замбии.